Phu Khiao (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chaiyaphum, Thailanda, cu o populație de 120.792 de locuitori și o suprafață de 801,8 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon).

Amphoe în provincia Chaiyaphum